Theni (district), een district van de Indiase staat Tamil Nadu
 Theni (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Theni